FC It-Pl ist ein Fußballverein aus Seoul, Seocho-gu in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der fünfthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2016.

Weg in die K5 League (2017–2018) 
Der Verein nahm an der Premierensaison der K7 League 2017 teil und gewann die Staffelmeisterschaft. Sie stiegen anschließend in die neugegründete K6 League auf. Die Premierenspielzeit der K6 League verlief erneut sehr gut. Der Verein beendete hinter den Byeoksan Players FC, auf Platz 2 die Spielzeit und stiegen somit in die erneut neugegründete K5 League auf.

Gegenwart (Seit 2019) 
Die Premierenspielzeit in der K5 League verlief erneut gut: Mit 9 Punkten aus 5 Spielen konnte der Verein am Ende der Spielzeit sich über einen guten 2. Platz freuen. Sie mussten sich nur den Byeoksan Players FC und überraschend, den FC Saebyeoknyeok geschlagen geben.

Historie-Übersicht

Stadion 
Der Verein besitzt in Seocho-gu eine Heimspielstätte.

Weblinks 
 Vereinsblog auf Naver.com (kor)
 Vereinsartikel auf Namuwiki.kr (kor)

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Seoul)
Organisation (Seoul)